Nicolești több romániai település neve lehet:

 Nicolești, Brăila megye
 Nicolești, Buzău megye
 Csíkszentmiklós, Hargita megye
 Miklósfalva, Hargita megye
 Nicolești, Ialomița megye
 Káposztásszentmiklós, Maros megye
 Nicolești, Vâlcea megye